Marcinków [] heißen folgende Orte in Polen:
 Marcinków (Wąchock), Dorf in der Gemeinde Wąchock, Powiat Starachowicki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Marcinków (Żarnów), Dorf in der Gemeinde Żarnów, Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódź
 Marcinków (Bystrzyca Kłodzka) (dt. Martinsberg), Dorf in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt), Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Marcinków (Siewierz), Dorf in der Gemeinde Siewierz (Sewerien), Powiat Będziński, Woiwodschaft Schlesien